Hans Svedberg, švedski hokejist, * 6. september 1931, Piteå, Švedska, † 27. julij 2012.

Svedberg je vso svojo kariero igral za klub Skellefteå AIK v švedski ligi. V sezoni 1957/58 je bil izbran za švedskega hokejista leta.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik po ene zlato in srebrne medalje, skupno pa je za reprezentanco nastopil na 95-ih tekmah.

Tudi njegov brat Lars je bil hokejist. Leta 2014 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 55/56
|
|
| 5
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 56/57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 57
|
| 7
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 57/58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 58
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 58/59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 59/60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 60/61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 61/62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 62/63
|
|
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 63/64
|
|
| 9
| 2
| 11
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 64/65
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 42
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Skellefteå AIK
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih